Héctor Alterio (1929-), acteur argentin ;
 Malena Alterio (1974-), actrice hispano-argentine ;
 Ruben Alterio (1949-), peintre argentin.